Yoyotte est un nom de famille porté notamment par :
Jean Yoyotte (1927-2009) est un égyptologue français ;
Marie-Josèphe Yoyotte (1929-2017) est une monteuse française.

Références 

Patronyme martiniquais